Leiche steht für:
 Leiche, toter Körper
 Leiche, in der Druckersprache ein Druckfehler, siehe Druckersprache #L
 Leiche, historische Bezeichnung für den Leich, Genre der mittelalterlichen Lieddichtung
 Die Leiche, Novelle von Stephen King

Siehe auch:
 Leichnam (Begriffsklärung)
 Leichenschau
 Mord ohne Leiche